Block  o illa urbana , conjunt d'edificis que constitueixen una unitat dins una ciutat
 Block Island, illa a l'estat de Rhode Island (Estats Units) 
 Biografies:
 Adriaen Block (Amsterdam, 1567 (Gregorià) – Amsterdam, 1627), explorador neerlandès
 Agnes Block o Agneta Block (Emmerich am Rhein, 1629 - Amsterdam, 1704), botànica
 Walter Block (1941), economista pro-mercat lliure i anarco-capitalista associat a l'Escola Austríaca, professor d'economia a Loyola University New Orleans i membre sènior del Ludwig von Mises Institute